Писба () — небольшой город и муниципалитет в центральной части Колумбии, на территории департамента Бояка. Входит в состав провинции .

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1629 году. Муниципалитет Писба был выделен в отдельную административную единицу в 1913 году.

Географическое положение 

Город расположен в восточной части департамента, в гористой местности Восточной Кордильеры, к востоку от реки Паеро, на расстоянии приблизительно 95 километров к востоку-северо-востоку (ENE), от города Тунха, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1461 метр над уровнем моря.

Муниципалитет Писба граничит на северо-западе с территорией муниципалитета Сокота, на западе — с муниципалитетом Монгуа, на юго-западе — с муниципалитетом Лабрансагранде, на юге — с муниципалитетом Пая, на северо-востоке — с территорией департамента Касанаре. Площадь муниципалитета составляет 469,12 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 1344 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 52 % от населения Писбы, женщины — соответственно 48 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,9 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 0,1 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 84,2 %.

Экономика 
Основу экономики Писбы составляют сельское хозяйство и лесозаготовка.
66,7 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия сферы обслуживания, 20 % — предприятия торговой сферы, 6,7 % — промышленные предприятия, 6,6 %— предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Бояка